

Biologia 
 Barracuda – nome con cui sono comunemente indicati i pesci del genere Sphyraena

Cinema
 Barracuda – film del 1978 diretto da Harry Kerwin
 Barracuda – film del 1988 diretto da Pino Amenta
 Barracuda – film del 1997 diretto da Philippe Haïm
 Barracuda – film del 2017 diretto da Jason Cortlund e Julia Halperin

Guerra 
 Fairey Barracuda – aerosilurante britannico della seconda guerra mondiale
 Mk 50 Barracuda – siluro statunitense

Letteratura 
 Barracuda – romanzo di Christos Tsiolkas del 2013

Musica 
 Baracuda – gruppo musicale tedesco 
 Barracuda – canzone del gruppo rock Heart
 Barracuda – album dei Kinky del 2009
 Barracuda – EP dei Motorpsycho del 2001
  Barracuda – album dei Boomdabash del 2018
 Barracuda – singolo dei Boomdabash del 2018

Personaggi 
 Barracuda – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Barracuda – personaggio dei fumetti Lion Comics

Televisione 
 Barracuda – programma televisivo ideato da Fatma Ruffini e condotto da Daniele Luttazzi
 Barracuda – miniserie televisiva australiana del 2016, tratta dall'omonimo romanzo di Christos Tsiolkas

Altro 
 Barracuda – cocktail a base di rum
 Seagate Barracuda – serie di hard disk prodotti da Seagate